Voorhout - plaats in de Zuid-Hollandse gemeente Teylingen
 Voorhout, het eerste gedeelte van de Alkmaarderhout vanuit de binnenstad tussen de Hardraverslaan en de Kennemerstraatweg
 Huize Voorhout - rijksmonument in Alkmaar, tussen de Hardraverslaan en de Kennemerstraatweg
 Korte Voorhout - straat in Den Haag
 Lange Voorhout - straat in Den Haag
 deel van op afschuiving belaste houtverbindingen, met name toegepast in dakspanten

Personen
 Johannes Voorhout (I) - Nederlands schilder, tekenaar en decoratieschilder
 Johannes Voorhout (II) - Diens zoon